Kim Won-jung  (né le  à Séoul en Corée du Sud) est un joueur professionnel sud-coréen de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il rejoint le Anyang Halla en 2006-2007 mais ne joua aucune partie lors de cette saison. Il joua donc ses premières parties avec le club lors de la saison suivante y récoltant 7 points en 30 parties. Il en est à sa troisième campagnes avec ce club.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|2007-2008 ||Anyang Halla ||Asia League ||30 ||3 ||4 ||7 ||14 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2008-2009 ||Anyang Halla ||Asia League ||32 ||8 ||6 ||14 ||12 ||7 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
|2009-2010 ||Anyang Halla ||Asia League ||30 ||16 ||16 ||32 ||14 ||9 ||2 ||1 ||3 ||8
|-
|2010-2011 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 ||14 ||13 ||27 ||20 ||4 ||1 ||4 ||5 ||2
|-
|2011-2012 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 ||16 ||13 ||29 ||10 ||5 ||1 ||3 ||4 ||0 
|-
|2012-2013 ||Anyang Halla ||Asia League ||24 ||10 ||10 ||20 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Daemyung Sangmu ||Asia League ||41 ||25 ||24 ||49 ||14 ||3 ||0 ||1 ||1 ||29
|-
|2014-2015 ||Anyang Halla ||Asia League ||13 ||6 ||5 ||11 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 ||Anyang Halla ||Asia League ||48 ||5 ||21 ||26 ||10 ||8 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2016-2017 ||Anyang Halla ||Asia League ||43 ||9 ||13 ||22 ||18 ||6 ||0 ||2 ||2 ||4 
|-
|2017-2018 ||Anyang Halla ||Asia League ||24 ||4 ||10 ||14 ||18 ||8 ||4 ||4 ||8 ||0 
|-
|2018-2019 ||Anyang Halla ||Asia League ||23 ||4 ||1 ||5 ||10 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0

Internationales 

|-
|2008 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"|
|-
|2009 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 2 || 9 || 11 || 0 ||align="left"| Médaille d'or
|-
|2010 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2 ||align="left"|
|-
|2011 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 4 || 3 || 1 || 4 || 0 ||align="left"| Médaille de bronze

Notes et références 

Naissance en décembre 1984
Naissance à Séoul
Joueur international sud-coréen de hockey sur glace
Joueur du Anyang Halla
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018